Stierbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:

 Stierbach, Weiler im Ortsteil Affhöllerbach, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen

von Gewässern:

 Stierbach (Glasbach), linker Zufluss von der Kleinen Plischa des Glasbachs (zum Unterkohlstättner Bach, zum Tauchenbach, zur Pinka bei Burg) nahe Goberling, Stadtgemeinde Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Stierbach (Kainsbach), rechter Zufluss des Kainsbachs in Stierbach, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Stierbach (Ostrach), am unteren Lauf, rechter Zufluss des Bärgündlesbachs oder Bärgündelesbachs (rechter Oberlauf der Ostrach, zur Iller) bis zum Heustättle, Ortsteil Hinterstein, Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stierbach (Ranna), linker Zufluss der Ranna im Rannastausee bei Maierhof, Markt Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Stierbach (Spregnitzbach), linker Zufluss von der Mitterdorfer Alpe des Spregnitzbachs (zur Mürz) vor Lamprecht bei Wartberg im Mürztal, Gemeinde Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Stierbach (Weißenbach), rechter Zufluss von der Wildwiesen des Weißenbachs (zur Lafnitz) nahe Pittermann, Gemeinde Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Stiergraben
 Stiersbach